Niittysaari (Muonio); eiland van Finland in de  Muonio
Niittysaari (Torne); eiland van Finland in de Torne